Austria:
 Raach – dzielnica Grazu
 Raach am Hochgebirge – gmina w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Neunkirchen

Zobacz też:
 Rach